

Geografia
Porcia – pronuncia Porcìa – è un comune della provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia).

Onomastica
Porcia – pronuncia Pòrcia – è una variante del nome proprio di persona femminile Porzia. Tra coloro che l'hanno portato si ricordano in particolare:
Porcia Maggiore, personaggio dell'antica Roma, figlia di Catone l'Uticense;
Porcia Minore, personaggio dell'antica Roma, sorella di Catone l'Uticense.

I Porcia – pronuncia Porcìa – sono una nobile famiglia friulana, esistente fra il 1077 ed il XIX secolo, che prende il nome dal castello di Porcìa.

Note